Il singolare femminile dell'Estoril Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Anastasija Sevastova era al detentrice del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Urszula Radwańska.

Anabel Medina Garrigues ha battuto in finale Kristina Barrois, 6–1, 6–2.

Teste di serie

 Alisa Klejbanova (quarti di finale)
 Jarmila Gajdošová (quarti di finale)
 Klára Zakopalová (quarti di finale)
 Anastasija Sevastova (primo turno)

  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Elena Vesnina (secondo turno)
  Zheng Jie (primo turno)
  Gréta Arn (secondo turno, ritiro)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 

Estoril Open 2011